La palabra inglesa «slipstream» puede referirse a:

 el proceso de slipstream, que es la integración de actualizaciones, parches, service packs, etc, con los archivos de instalación originales del software, de modo que los archivos resultantes permitan una instalación directa del software ya actualizado;
Slipstream, género literario que traspasa las fronteras entre los géneros de la ciencia ficción, fantasía y ficción literaria;
 Slipstream (1967), corto estadounidense inconcluso escrito y dirigido por Steven Spielberg;
 «Slipstream» (1971), la novena canción del álbum Aqualung, de la banda británica de rock progresivo Jethro Tull;
 Slipstream (1981), un vídeo de larga duración publicado por el grupo de rock progresivo Jethro Tull, grabado durante las actuaciones promocionales del álbum A del año anterior;
 Slipstream (1989), película estadounidense de ciencia ficción dirigida por Steven Lisberger e interpretada por Bob Peck, Mark Hamill y Bill Paxton;
 Slipstream (2005), película estadounidense de ciencia ficción producida y protagonizada por Sean Astin;
 Slipstream (2007), película de ciencia ficción escrita, dirigida y protagonizada por Anthony Hopkins; o
 Slipstream-Chipotle o Garmin-Transitions, un equipo ciclista profesional estadounidense, fundado en 2007 como Team Slipstream por el inversor Doug Ellis.
 «Slipstream» (2007), la primera canción del álbum Dead Reckoning, de la banda de metal progresivo Threshold;
 Slipstream (fluidodinámica) en aerodinámica es la región detrás de un objeto en movimiento en la que una estela de fluido (típicamente aire o agua) se mueve a velocidades comparables a las del objeto en movimiento.